Církvice je označení více míst: 
 Církvice (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Církvice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Církvice (Ústí nad Labem) – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem